Osoby o nazwisku Benda:
 Carl Benda (1857–1932) – niemiecki anatom i patolog
 Ernst Benda (1925–2009) – niemiecki prawnik i polityk
 Feliks Benda (1833–1875) – aktor prowincjonalny w Galicji, brat przyrodni H. Modrzejewskiej
 František Benda (1709–1786) – niemiecki kompozytor czeskiego pochodzenia
 Georg Anton Benda (1722–1795) – niemiecki kompozytor czeskiego pochodzenia
 Joanna Benda (ur. 1972) – polska aktorka
 Johann Georg Benda (1713–1752) – niemiecki kompozytor czeskiego pochodzenia
 Józef Benda (1827-po 1875) – aktor krakowski i prowincjonalny w Galicji, brat przyrodni Heleny Modrzejewskiej
 Józefa Benda (1842–1911) – aktorka prowincjonalna w Galicji
 Julien Benda (1867–1956) – francuski krytyk, filozof i pisarz
 Juliusz Benda (1838–1897) – niemiecki architekt
 Václav Benda (1946–1999) – czeski programista, działacz opozycji antykomunistycznej, polityk chrześcijańskiej demokracji
 Władysław Benda (1873–1948) – polski malarz, ilustrator i projektant

Inne:
 (734) Benda – planetoida